VVT peut faire référence à :
 une automobile possédant une distribution variable (),
 Validation Vérification & Test, représentant un modèle de gestion de projet informatique,
 Visa Vacances-Travail.

Sigle de 3 caractères